Кассне́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 105 км на південний схід від Бордо, 27 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 958 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2210,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Жан Бергоньє (1857—1925) — французький лікар, фізіотерапевт, радіолог. Заклав основи фізіотерапії та рентгенології у Франції.

Галерея зображень

Посилання 
 Мерія 
 Кассней на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кассней на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна